Ferula suaveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Tierney Aitchison och William Botting Hemsley. Ferula suaveolens ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
suaveolens